Morărești se poate referi la:
 Morărești, Argeș
 Morărești, Vrancea

Toponime românești